Esistono più comuni francesi con questo nome

Souvigné – Charente
Souvigné – Indre e Loira
Souvigné – Deux-Sèvres